La Coupe Intertoto 2002 est la huitième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2002. 

La compétition est remportée par le Málaga CF, le Fulham FC et le VfB Stuttgart qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2002-2003.

Premier tour 

* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - La victoire se voit attribuée au club de Levadia à la suite de l'utilisation d'un joueur non qualifié par le club de Leiria

Deuxième tour 

* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation

Troisième tour 

* Tilburg et Troyes qualifiés grâce aux buts marqués à l'extérieur
** Villarreal qualifié après une séance de Tirs au but

Demi-finales 

* Victoire de Villarreal 3-0 sur tapis vert au lendemain du match, car l'ESTAC Troyes a fait jouer un joueur non qualifié (David Vairelles). Troyes avait remporté ce match 2-1.

Finales

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2002-2003
 Coupe UEFA 2002-2003

Coupe Intertoto
Football en 2002